Марсио Рафаэл Феррейра де Соуза (; ), более известный как Рафинья () — бразильский футболист, правый защитник клуба «Сан-Паулу». Наиболее известен по выступлениям за немецкие клубы «Шальке 04» и «Бавария».

Карьера 
В 2002 году перешёл в «Коритибу», за которую дебютировал в чемпионате Бразилии в 2004 году. В этом сезоне 19-летний футболист сразу стал игроком основного состава.

Летом 2005 года он переехал в Европу. Бразилец подписал 6-летний контракт с «Шальке 04», который заплатил за него 5 миллионов евро. В первом же сезоне он отыграл 29 матчей. Дебют Рафиньи пришёлся на матч против мёнхенгладбахской «Борусии» 27 августа 2005 года.

В сезоне 2006/07 бразилец забил свой первый гол в чемпионате Германии. Всего в том сезоне чемпионата на его счету 31 матч и 2 забитых мяча. По итогам сезона его клуб занял второе место.

В марте 2008 года Рафинья получил вызов в национальную команду от главного тренера Дунги. Он дебютировал 26 марта, выйдя на замену в товарищеском матче против Швеции, который закончился победой Бразилии 1:0.

4 августа 2010 года перешёл в итальянский клуб «Дженоа».

1 июня 2011 года Рафинья подписал контракт с мюнхенской «Баварией» сроком до 30 июня 2014 года. Сумма сделки составила 5,5 миллионов евро. За восемь лет Рафинья семь раз становился чемпионом Германии, а также по три раза завоёвывал Кубок Германии и Суперкубок страны. В 2013 году выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

С 2019 года выступал за «Фламенго». Вместе с командой 23 ноября 2019 года стал обладателем Кубка Либертадорес. Также помог своей команде выиграть чемпионат штата и чемпионат Бразилии. Таким образом, Рафинья стал седьмым бразильцем, которому удалось выиграть как Кубок Либертадорес, так и европейскую Лигу чемпионов.

Достижения 
  Чемпион штата Парана (2): 2003, 2004
  Чемпион Бразилии: 2019
  Чемпион Германии (7): 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
  Обладатель Кубка Германии (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16
  Обладатель Суперкубка Германии (3): 2012, 2016, 2018
 Победитель Лиги чемпионов: 2012/13
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2013
 Обладатель Кубка Либертадорес: 2019
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2013
  Бронзовый медалист Олимпийских игр: 2008

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Сан-Паулу»